Fonds de garantie (FDG) peut désigner :
 Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
 Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes ;
 Fonds de garantie des dépôts et de résolution ;
 Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins ;
 Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Voir aussi 
 Garantie
 
 Fonds européen agricole de garantie
 Fonds européen d'orientation et de garantie agricole